Фредрик Лене (, род. 3 февраля 1959, Буффало, Нью-Йорк, США) — американский киноактер.

Биография 
Фредрик Лене родился 3 февраля 1959 в городе Буффало, Нью-Йорк, США.

Сниматься в кино он начал в конце 1970-х годов. В 1995 году он появился в одном эпизоде научно-фантастического телесериала «Вавилон-5», где сыграл рейнджера. С 2004 по 2010 играл Эдварда Марса в американском телесериале «Остаться в живых». После смерти своего персонажа, его пригласили в сериал «Сверхъестественное» где он сыграл желтоглазого демона Азазеля. Также снимался в фильмах «Обыкновенные люди», «Будучи там», «Люди в чёрном» и другие.

Избранная фильмография

Ссылки